Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martín García e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Michael Kohlmann e Harel Levy per walkover.

Teste di serie 

 Martín García /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Michael Kohlmann /  Harel Levy (finale)

 Diego Ayala /  Dmitrij Tursunov (semifinali)
 Juan Pablo Guzmán /  Ignacio Hirigoyen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2003